The Dinner – film del 1997 diretto da Bernie Casey 
The Dinner – film del 2017 diretto da Oren Moverman